Комсомолець — член ВЛКСМ (Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді)
 «Комсомолець» — радянський атомний підводний човен 3-го покоління
 «Комсомолець» — радянський гусеничний броньований артилерійський тягач
 «Комсомолець України» — радянський великий протичовновий корабель
 «Казковий комсомолець» — одна з інших назв радянського фільму-драми 1935 року
 «Полтавський комсомолець» — ракетний катер Чорноморського флоту СРСР
 «Московський комсомолець» — російська щоденна суспільно-політична газета
 «Московський комсомолець» — колишня назва 16-го ескадреного міноносця «Наполегливий» Балтійського флоту

Комсомолець — колишня назва селища Карабалик, Карабалицький район, Костанайська область.

Комсомолець — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Комсомолець — селище, Єйський район, Краснодарський край
 Комсомолець — острів архіпелагу Північна Земля
 Комсомолець — селище, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Комсомолець — колишня назва села Мирне (Сумська область, Великописарівський район).
 Комсомолець — колишня назва села Хутірське (Харківська область, Краснокутський район).
 Комсомолець — колишня назва селища Кам'яний Пласт (Луганська область, Лутугинський район).
 «Комсомолець» — колишня назва кінотеатру «Філмакс» у місті Умань Черкаської області.
 «Комсомолець» — одна з історичних шахт Донбасу
 «Комсомолець Донбасу» — одна з шахт Донбасу